Bester Kalombo ( ? ), arbitre malawite de football ;
 Emmany Kalombo (1983- ), boxeur congolais ;
 Francis Kalombo ( ? ), homme politique congolais ;
 Kasongo Kalombo (v. 1840-1886), roi de l'Empire Luba.